Vikingen, een historisch volk
 Lockheed S-3 Viking, een vliegtuigtype
 BvS 10, een militair rupsvoertuig
 Vikingmetal, een muzikaal genre
 Viking FK, een Noorse voetbalclub
 Viking Schaatsenfabriek, een fabrikant van schaatsen
 Viking Jeugd, een nationalistische jeugdbeweging
 Víking, een IJslands biermerk
 Viking Press, een Amerikaanse uitgeverij
 Viking (Minnesota), een plaats in de Verenigde Staten
 Viking (Alberta), een plaats in Canada
 Vikingprogramma, een programma van de NASA
 Viking 1, het eerste deel van dit programma
 Viking 2, het tweede deel van dit programma
 Viking (album), een album van Lars Frederiksen and the Bastards
 Mobile Vikings, een operator voor mobiele communicatie.